August Kunst ist der Name folgender Personen:

* August Kunst (Ringer), deutscher Ringer 
 August Kunst (Politiker) (1898–1980), deutscher Politiker (CDU)